Rubiothrips är ett släkte av insekter som beskrevs av Schliephake 1975. Rubiothrips ingår i familjen smaltripsar. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Källor 

Smaltripsar
Rubiothrips